A Copa Brasil de Futebol Infantil de 2020 foi a vigésima quinta edição desta competição organizada pela Prefeitura Municipal de Votorantim. Ela foi disputada por 16 equipes entre os dias 17 e 26 de janeiro.

Na decisão, o Avaí derrotou o Red Bull Brasil pelo placar de 2−0. Este foi o segundo título do clube catarinense, conquistando o torneio de forma consecutiva.

Participantes e regulamento
O torneio foi disputado num sistema misto: na primeira fase, as dezesseis agremiações foram divididas em quatro grupos, pelos quais disputaram jogos contra os adversários do próprio chaveamento. Após as três rodadas, os dois melhores colocados de cada grupo se classificaram para as quartas de final. A fase final foi disputada em jogos únicos. Os dezesseis participantes foram: , , , , , , , , , , Reds Vinhedo, , Seleção de Votorantim, ,  e .

Resultados
Os resultados das partidas da competição estão apresentados nos chaveamentos abaixo. A primeira fase foi disputada por pontos corridos, com os seguintes critérios de desempates sendo adotados em caso de igualdades: número de vitórias, saldo de gols, número de gols marcados, confronto direto entre duas equipes e sorteio. Por outro lado, as fases eliminatórias consistiram de partidas únicas e as vencedoras do confronto estão destacadas em negrito. O torneio foi finalizado em 26 de janeiro, quando Avaí e Red Bull Brasil disputaram a final, que foi vencida pela primeira equipe.

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Fases finais

2020
Futebol de 2020 em São Paulo